Calvin Smith (1961) olimpiai és világbajnok amerikai rövidtávfutó
 Calvin Smith (1987) fedett pályás világbajnok amerikai középtávfutó, előbbinek a fia